Trois Interstate highways ont pour nom Interstate 405.

Interstate 405 (Californie), un périphérique de Los Angeles 
Interstate 405 (Oregon), à Portland
Interstate 405 (Washington), un périphérique de Seattle

Voir aussi